Indonesië
 Jayanti (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Jayanti (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam